Spona může znamenat jakýkoli praktický předmět určený pro spojování těles, například:

 sponka do vlasů – různá provedení spon, na udržení pramene vlasů pohromadě a v účesu
 spona (archeologie) – většinou ozdobný předmět, podobně jako spínací špendlík sloužící ke spínání oděvu, současně však plnící i funkci šperku
 spona za boj zblízka – německé vojenské vyznamenání, které bylo zavedeno 25. listopadu roku 1942 za úspěch v blízkém boji muže proti muži
 spona stydká – latinsky symphysis pubica, chrupavčitá část stydké kosti, pružné spojení této párové kosti
 spona (sloveso) – odborný jazykový pojem
 spona (tanec) – taneční figura, spojovací krok
 spona (oblečení) – spona na oblečení
 spona (strojírenství) – kovová spona určená ke spínání dvou částí stroje 
 kancelářská sponka – pro spojování listů papíru
 kravatová spona – ke spojení kravaty ke košili
 sponka na kalhoty – k zabezpečení nohavic kalhot před umazáním při jízdě na kole 
 klips na ubrus – připevňuje ubrus k desce stolu
 klipsna – na uchycení šlí ke kalhotám nebo punčoch k podvazkovému pásu
 kolíček na prádlo – pro přichycení pověšeného vypraného prádla k usušení na prádelní šňůru
 sešívací sponka – se buď při spojení deformuje, (např. sešívání časopisů ve hřbetě), nebo nemění tvar a funguje jako hřebíkový spoj, (např. přichycení čalounění k nábytku)

Související rozcestníky  
 Svorka – více významů